Brandklok, een klok die wordt geluid bij brand
 Vuurstolp, een stolp die over een smeulend haardvuur wordt geplaatst